Кичисара — река в России, протекает в Ловозерском районе Мурманской области. Начинается в болотах на высоте 183,8 м над уровнем моря. Устье реки находится в 106 км по правому берегу реки Варзуга. Длина реки составляет 30 км, площадь водосборного бассейна 304 км². Протекает по заболоченной местности с севера на юг. В нижнем течении реки находятся пороги. Основной приток — река Болотная.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Баренцево-Беломорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — реки бассейна Белого моря от западной границы бассейна реки Иоканга (мыс Святой Нос) до восточной границы бассейна реки Нива, без реки Поной, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — бассейны рек Кольского полуострова и Карелии, впадает в Белое море.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 02020000212101000007790
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 101000779
 Код бассейна — 02.02.00.002
 Номер тома по ГИ — 01
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Бассейн Варзуги
Реки Мурманской области